XXXXX steht für:

 Kennzeichnung der Heeresgruppe, siehe Militärische Symbole #Erweiterungsfelder
 Karyotyp 49, XXXXX (auch 5-X-Syndrom), siehe Poly-X-Syndrom

Siehe auch:
 5X

Abkürzung